Clifford est un patronyme, un nom de lieu mais aussi un prénom.

Patronyme 

 Alfred H. Clifford (1908-1992), mathématicien américain ;
  ;
 Betsy Clifford (1953- ), skieuse canadienne ;
 Camille Clifford (1885-1971), actrice belge ;
 Charles Clifford, (1813-1893), homme politique néo-zélandais ;
 Clark Clifford, (1906-1998), homme politique américain ;
 Doug Clifford (1945- ), musicien américain ;
  ;
  ;
 Gerard George Clifford (1779-1849), homme politique néerlandais ;
 Graeme Clifford (1942- ), réalisateur australien ;
 Jack Rube Clifford (1888-1974), acteur américain ;
  ;
 Kyle Clifford (1992- ), sportif canadien ;
 Linda Clifford (1948 - ), chanteuse américaine ;
 Mai Clifford (1913-1986), syndicaliste et blanchisseuse irlandaise ;
 Max Clifford (1942-2017), journaliste anglais ;
 Michael Clifford (1995- ), guitariste et chanteur australien ;
 Michael R. Clifford (1952-2021), astronaute américain ;
 Nathan Clifford (1803–1881), diplomate et juriste américain ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Rosemonde Clifford, (vers 1150-1176), maîtresse d'Henri II d'Angleterre ;
 Ruth Clifford (1900-1998), actrice américaine ;
 Sian Clifford (1982-), actrice anglaise ;
 Steve Clifford (1961- ), entraineur américain ;
  ;
  ;
 William H. Clifford, né Clifford Williams (1874-1938), un scénariste et réalisateur américain du cinéma muet ;
 William Kingdon Clifford, (1845-1879), mathématicien et philosophe anglais.

Toponyme

En Angleterre 
 Clifford (Herefordshire) ;
 Clifford (Yorkshire de l'Ouest) ;

Aux États-Unis 
 Clifford (Indiana) ;
 Clifford (Michigan) ;
 Clifford (Dakota du Nord) ;
 Clifford (Pennsylvanie) ;

Au Canada 
 Clifford (Ontario) ;

En Corée 
 Îles Clifford.

Titres 

 Clifford, un film américain de 1994 ;
 Clifford, un film américain de 2021 ;
 Bébé Clifford ;
 Clifford le gros chien rouge.

Voir aussi 
 Algèbre de Clifford
 Biquaternion de Clifford
 Classification des algèbres de Clifford
 Groupe de Clifford
 Représentation des algèbres de Clifford
 Banque Clifford

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis